«Enamorado» o «Enamorada», con algunas variaciones, puede referirse a:
 Estado del enamoramiento;
el nombre común de la planta Coronilla scorpioides.
En cine y televisión a:
 Enamorada (1946), película mexicana de Emilio Fernández;
 Enamorada (1973), telenovela venezolana;
 Enamorada (1984), película mexicana de Luis del Llano;
 Enamorada (1986), telenovela venezolana;
 Enamorada (1999), telenovela estadounidense-venezolana;
 Enamorada (2011), telenovela;

 El enamorado (1952), película mexicana de Miguel Zacarías.
En la música:
 Enamorada (1983), álbum de Lucía Méndez;
 Enamorada (2002), álbum de Yuri;
Enamorada de ti (2012), álbum de Selena.
 "Enamorada" (1996), canción de Paulina Rubio;
 "Enamorada" (2000), canción de Mónica Naranjo;
 "Enamorada de ti" (1989), canción de Selena;
 "Enamorada de ti" (2005), canción de Mónica Naranjo;